Хеер () — фамилия.

Известные носители 
 Хеер, Адольф (1849—1898) — немецкий скульптор
 Хеер, Йоахим (1825—1879) — швейцарский политик, президент
 фон Хеер, Освальд (1809—1883) — швейцарский геолог, палеоботаник, энтомолог, ботаник

Хёер 
 Хеер (Хёер), Гуннар (; 1875—1936) — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1908

Распределение 
 Нидерланды, Франция, Швейцария, Германия

См. также 
 
 Сухопутные войска Германии (Heer)